Ingeniería social puede hacer referencia a:

  Ingeniería social (ciencias políticas).
  Ingeniería social (seguridad informática).